

Personaggi 
 Tobi – personaggio del Libro di Tobia
 Tobi – personaggio immaginario di Naruto
 Tobi – personaggio immaginario di Noein

Altro 
 Tobi – Il quinto mese del calendario copto

Pagine correlate 
 Toby
 Tobia (disambigua)